Zúñiga, es un apellido noble español, que han llevado los miembros de una familia patricia del Virreinato del Río de la Plata que posteriormente formó parte de la Burguesía terrateniente en Argentina y de la Oligarquía conservadora en Argentina, provenientes del linaje español de la Casa de Zúñiga. Las personas se han destacado son:

 Alonso Mateo García de Zúñiga (1690-1760), español fundador de su rama en América.
 Esteban Justo García de Zúñiga (1743-1805), estanciero.
 Mateo García de Zúñiga (1795-1872), gobernador de la provincia de Entre Ríos.
 Juan Francisco García de Zúñiga (1745-1814), estanciero.
 Victorio García de Zúñiga (1779-1834), colaborador de Juan Manuel de Rosas.
 Tomás S. de Anchorena y García de Zúñiga (1827-1899), hacendado y político argentino.
 Tomás García de Zúñiga (1780-1843), estanciero argentino.
 Manuel García de Zúñiga Ozuna (1890-1970), militar, ex combatiente de la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. 
 Ana Jacoba García de Zúñiga (1748-1820), Madre de Manuela, Martín e Ignacio Warnes.
 Ignacio Warnes y García de Zúñiga (1770-1816), militar.
 Manuela Warnes y García de Zúñiga (1776-1858), primera dama de Chile, esposa del General José Joaquín Prieto.
 Martina Warnes y García de Zúñiga (1781-S. XIX), considerada una de las patricias argentinas.
 Martín Warnes y García de Zúñiga (1786-1842), militar argentino.

 Eduardo García de Zúñiga (1867-1951), ingeniero civil uruguayo del siglo XX.

Familia García de Zúñiga